Rådhusplassen ist der Name mehrere Rathausplätze:
 Rådhusplassen (Ås), Platz in Ås, Norwegen
 Rådhusplassen (Moss), Platz in Moss, Norwegen
 Rådhusplassen (Oslo), Platz in Oslo, Norwegen
 Rådhusplassen (Rana), Platz in Mo i Rana, Norwegen
 Rådhusplassen (Skien), Platz in Skien, Norwegen
 Rådhusplassen (Sør-Varanger), Platz in Sør-Varanger, Norwegen

Siehe auch:
 Rådhuspladsen